Hong Kong Asian Sevens 2018 – czwarta edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Hong Kong Asian Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się wraz z zawodami żeńskimi w dniach 14–15 września 2018 roku na Hong Kong Football Club Stadium w Hongkongu będąc pierwszym turniejem sezonu 2018.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Hong Kong Football Club Stadium zawody były pierwszym turniejem sezonu 2018 i wzięło w nich udział osiem reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym podzielone na dwie czterozespołowe grupy, po czym czwórka najlepszych awansowała do półfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate. Składy zespołów. Zawody były transmitowane w Internecie, a wejście na stadion było bezpłatne.

W pierwszym dniu niepokonane były drużyny Japonii, Filipin oraz Hongkongu, ostatecznie w turnieju triumfowali reprezentanci Japonii. Najwięcej punktów (44) zdobył Japończyk Katsuyuki Sakai, w klasyfikacji przyłożeń z pięcioma zwyciężył Malezyjczyk Hazim Nasarrudin.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2018
Hong Kong Asian Sevens